Клаусура 2007 () — вторая половина 64-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2006/07) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Реклассификация 
Первые матчи были проведены 2 мая, а ответные состоялись 5 мая.

|}

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 9—10 мая, а ответные состоялись 12—13 мая.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 17 мая, а ответные состоялись 20 мая.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 25 мая, а ответный состоялся 27 мая.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2006/2007 на rsssf.com 

2007
Мексика
Спорт в Мексике в 2007 году